Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 2002/2003 прошло с 23 ноября 2002 по 7 марта 2003 года. 37 команд были разделены на пять групп.

Первая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Вторая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 В газете "Спорт-Экспресс" приведены несколько отличные результаты двух матчей
 1. «Акжайык» (Уральск) − «Универсал» (Саратов) 4:7
 2. «Волга»-2 (Ульяновск) − «Черемшан» (Димитровград) 2:5. Эти матчи отмечены *).

Третья группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результат  второго матча «Родина»-2 (Киров) − «Знамя» (Воткинск) уточнен по газете"Спорт-Экспресс" (отмечен *).

Четвертая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Пятая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Финал
В финале, прошедшем в Димитровграде со 27 февраля по 7 марта 2002 года участвовавали по две лучшие команды из первой, второй и четвертой групп и победители третьей и пятой групп. Участники оспаривали одно место, которое завоевал БСК (Санкт-Петербург).

 БСК (Санкт-Петербург) (22 игрока): Дмитрий Куприянов (26), Олег Крутихин (19) — Александр Савельев  (35; 63), Валентин Соколов (35; 12), Юрий Стёпочкин (35; 25), Алексей Зуев (34; 26), Алексей Напалков (33; 0), Александр Васильев (31; 5), Сергей Гуторов (31; 1), Владислав Кобызов (29; 41), Игорь Поцелуйко (27; 17), Олег Тимонин (27; 0), Дмитрий Мухин (24; 1), Константин Стебихов (23; 0), Сергей Алексейкин (22; 9), А. Бобков (21; 0), В. Кондаков (19; 10), Константин Горностаев (18; 1), А. Филиппов (16; 15), Андрей Гресь (16; 2), Д. Ефанов (13; 17), Михаил Танков (13; 5), Сергей Киценко (9; 0), Д. Шестеров (4; 0). Играющий главный тренер − В. А. Лазицкий.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2002/2003

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
2002 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2002 году
2003 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2003 году